Beaurain – miejscowość i gmina we Francji
 Flavigny-le-Grand-et-Beaurain – miejscowość i gmina we Francji
 Karol de Beaurain (1867–1927) – polski lekarz neurolog, psychiatra, psychoanalityk
 Janusz de Beaurain (1883–1959) –  polski inżynier, generał brygady obserwator Wojska Polskiego